Магдале́на () — один из департаментов Колумбии. Располагается на севере страны, на низменности реки Магдалены, омывается Карибским морем. Административный центр — город Санта-Марта.

Муниципалитеты

Примечания

Ссылки 
 
 Русская страница о департаменте Магдалена

 
Департаменты Колумбии